Список старейших жителей США — это граждане, жители или эмигранты из США, чей возраст достиг или превысил 110 лет.

Старейшим американцем в истории была Сара Кнаусс (1880—1999), а старейшим мужчиной был Кристиан Мортенсен (1882—1998).
На сегодняшний день верифицированы 3 ныне живущих долгожителя.

Список живущих верифицированных американских супердолгожителей

Список супердолгожителей США старше 114 лет

Американские эмигранты старше 113 лет

Хронология старейших жителей США c 1974 года

См. также 
 Список старейших жителей Европы
 Список старейших жителей Японии
 Список старейших людей в мире
 Список старейших женщин
 Список старейших мужчин
 Список живущих 110-летних долгожителей
 Долгожитель

Примечания

Ссылки 
 Подтвержденные случаи супердолгожителей США
 Список долгожителей США

Стопятнадцатилетние долгожители США
Списки долгожителей
Стодесятилетние долгожители США